Jméno a příjmení Tereza Marečková má více známých nositelek:

 Tereza Marečková (režisérka) (* 1980) – česká teatroložka, divadelnice a divadelní režisérka
 Tereza Marečková (herečka) (* 1995) – česká houslistka a herečka